Саймон Максвелл Хелберг (, род. 9 декабря 1980 года, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский актёр и комик. Наиболее известен по роли Говарда Воловица в комедийном сериале «Теория Большого взрыва».

Биография 
Саймон Хелберг родился в Лос-Анджелесе в семье актёра Сэнди Хелберга. Саймон воспитывался в иудаизме, по его словам, «консервативно-реформистского толка, но с течением времени всё более реформистского».

Хелберг в 2002 году играет в восьмом сезоне скетч-шоу на канале MADtv. Его присутствие на MADtv ограничилось только одним сезоном, в конце которого его контракт не был продлен.

Хелберг появляется в 2002 году в фильме «Король вечеринок» как один из ботанов, для которых Ван Вайлдер устраивает вечеринку.

В 2004 году играет в 2-х эпизодах «» студента-гонщика в команде Raineesha X и сына покупателя яхты в «Не без моих усов». С 2004 по 2006 год играет Сета в американском ситкоме «Джоуи». С 2006 по 2007 небольшую роль в драме «Студия 60 на Сансет-Стрип»

Начиная с 2007 года Хелберг играет Говарда Воловица, весёлого инженера в ситкоме «Теория Большого взрыва». Роль Саймона — один из ярких и комичных персонажей телесериала, Говард Воловиц — маленький самоироничный инженер в Калифорнийском технологическом институте.

Дебютировал как режиссёр с фильмом «Не видать нам Париж, как своих ушей», где также сыграл главную роль. Один из любимых режиссёров комика — Вуди Ален, это можно заметить в его фильме. Кстати, близкий круг актера также считают его новым Вуди Аленом.

Личная жизнь 
C 15 июля 2007 года женат на актрисе Джозелин Таун, племяннице Роберта Тауна. У супругов двое детей: дочь Эделин Хелберг (род. 08.05.2012) и сын Уайлдер Таун Хелберг (род. 23.04.2014).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактёры США